Erik Olsson eller Erik Ohlsson kan syfta på:

 Erik Olson (konstnär, Halmstad), svensk konstnär verksam i Halmstadgruppen
 Erik Olson (politiker), (1886-1966), svensk politiker och företagsledare
 Eric Olsson, (1816-1905), svensk bonde och riksdagsman
 Erik Olsson (filosof), svensk filosof 
 Erik Olsson i Krokom (1906-1982) socialdemokratisk riksdagsman
 Erik Olsson (född 1918), svensk moderat riksdagsman invald 1982
 Erik Olsson (konstnär, Gotland)  (1919-2007), svensk konstnär verksam på Gotland
 Erik Olsson (fotbollsspelare) (född 1995), svensk fotbollsspelare
 Erik Olsson (brottare) (1930–2016), svensk brottare
 Erik Olsson (kompositör) (född 1980), svensk kompositör
 Erik Ohlsson, professor
 Erik Ohlsson (skytt), sportskytt
 Erik Ohlsson (gitarrist), gitarrist i musikgruppen Millencolin

Se även
 Ericus Olai (olika betydelser)